Varmestråling har forskellige betydninger inden for fysikken:
 Termisk stråling - elektromagnetisk stråling fra et varmt legeme
 Infrarød stråling – elektromagnetisk stråling der føles varm